Sukarnoputri ist der Name folgender Personen:

 Megawati Sukarnoputri (* 1947), indonesische Politikerin und Staatspräsidentin
 Rachmawati Sukarnoputri (1950–2021), indonesische Rechstanwältin und Politikerin